Доруд () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан. Административный центр — город Доруд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Силакхур (بخش سیلاخور)
Население области на 2006 год составляло 159 026 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Лурестана